Kinji Fukasaku, regista e scrittore giapponese.
Kenta Fukasaku, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico giapponese, figlio di Kinji Fukasaku.
Fukasaku, personaggio immaginario della serie anime e manga Naruto.